Diospyros dasypetala är en tvåhjärtbladig växtart som beskrevs av Jean Baptiste Louis Pierre och Auguste Jean Baptiste Chevalier. Diospyros dasypetala ingår i släktet Diospyros och familjen Ebenaceae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Ljungordningen
dasypetala